Bukovac – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobackim
 Bukovac – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim
 Bukovac – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim
 Bukovac – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim